Leutheußer oder Leutheusser, eine Variante von Leithäuser, ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Leutheusser (1912–1997), deutscher Jurist und Politiker
 Louis Leutheusser (1877–1964), deutscher Politiker
 Richard Leutheußer (1867–1945), deutscher Politiker (DVP)
 Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (* 1951), deutsche Politikerin (FDP), 1992–1996 und 2009–2013 Bundesministerin der Justiz
 Ulrike Leutheusser (* 1943), deutsche Journalistin